Groenhove (Torhout), kloostersite met park te Torhout
 Groenhove (Waregem), villa met park te Waregem
 Groenhove, schoolcampus te Waregem